En Pologne, Kamieniec est le nom de :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Kamieniec, village 
 Kamieniec Wrocławski, village 
 Kamieniec Ząbkowicki, village

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Kamieniec, village du powiat d'Aleksandrów Kujawski,
 Kamieniec, village du powiat de Radziejów
 Kamieniec, village du powiat de Toruń

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Kamieniec, gmina du powiat de Grodzisk Wielkopolski
 Kamieniec, village du powiat de Grodzisk Wielkopolski
 Kamieniec, village de la gmina de Kłecko
 Kamieniec, village de la gmina de Trzemeszno

dans la voïvodie de Łódź
 Kamieniec, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Kamieniec, village du powiat de Gostynin 
 Kamieniec, village du powiat de Siedlce

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Kamieniec, village 
 
dans la voïvodie de Poméranie
 Kamieniec, village 

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Kamieniec, village

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Kamieniec, village du powiat de Kielce
 Kamieniec, village du powiat d'Opatów
 Kamieniec, village du powiat de Sandomierz
 Kamieniec, village du powiat de Staszów

dans la voïvodie de Silésie
 Kamieniec, village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Kamieniec, village

Voir aussi
 nom polonais de Kamianets, ville de Biélorussie
 nom polonais de Kamianets-Podilskyï, ville d'Ukraine